

Персоналии 
 Тхоммо Реатеа I — король Камбоджи второй половины XV века.
 Тхоммо Реатеа II — король Камбоджи (1628—1631).
 Тхоммо Реатеа III — король Камбоджи первой половины XVIII века.
 Тхоммо Реатеа IV — король Камбоджи (1747).